Артур Ашотович Даниелян (род. 17 декабря 2003 года, Волгоград, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр чемпионата России (2020). Мастер спорта России международного класса (2021).

Карьера 
Артур Даниелян родился в Волгограде. В 2008 году начал заниматься фигурным катанием. В 2016 году Артур с семьей переехал в Москву. Тренировался у Елены Буяновой (Водорезовой) и Марины Селицкой. 

В сентябре 2017 года принял участие в своём первом этапе Гран-при среди юниоров в Загребе (Хорватия), где занял седьмое место. В январе 2018 года он завоевал бронзовую медаль на Первенстве России среди юниоров. На чемпионате мира среди юниоров шёл восьмым после короткой программы, в произвольной выступил хорошо и в итоге завоевал серебряную медаль.

В сезоне 2018—2019 принял участие на двух этапах Гран-при среди юниоров. На этапе в Словении занял пятое место, на этапе в Армении четвёртое место. На чемпионате мира среди юниоров занял девятое место по итогам короткой программы, по итогам произвольной был пятым, в итоговом зачёте занял четвёртое место.

В новом сезоне завоевал серебряную медаль на первом этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске, немного уступив Петру Гуменнику. На втором этапе в Загребе также выиграл серебряную медаль.

В декабре на чемпионате России неудачно выступил в короткой программе, став по её итогам лишь тринадцатым. Произвольную программу исполнил безупречно, на хорошие плюсы прыгнул каскад четверной сальхов–ойлер–тройной сальхов и четверной сальхов, в сумме набрал 177,70 баллов, по итогам двух программ набрал 253,42 и завоевал серебряную медаль. Благодаря успеху отобрался на чемпионат Европы. 

На чемпионате Европы 2020 шёл третьим после короткой программы. В произвольной программе допустил ошибки, но набранных баллов ему хватило, чтобы занять почётное место на пьедестале. По итогам двух программ набрал  246,74 балла, улучшил все свои достижения и стал серебряным призёром дебютного для себя чемпионата Европы. Даниелян вошёл в состав сборной России на чемпионат мира 2020 в Монреале, однако из-за пандемии коронавируса соревнование было отменено.

В сезоне 2020—2021 из-за травмы Даниелян не участвовал в соревнованиях.

В сезоне 2021—2022 дебютировал в серии Гран-при среди взрослых. Он выступил на Skate America, где занял десятое место, и Internationaux de France, где также стал десятым. На чемпионате России занял тринадцатое место.

В августе 2022 года перешёл от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты 
Примечание. На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программы. Текущие лучшие персональные результаты по системе ИСУ выделены жирным.

Примечания

Ссылки 
 
 Артур Даниелян на сайте AllSkaters

Фигуристы России